Јанира је у грчкој митологији било име више личности.

Митологија 
 Према Хесиодовој теогонији је била једна од Океанида, вероватно божанство Јонаца, баш као што је њена сестра Дорида била божанство Дораца. 
 Хомер, Аполодор и Хигин је помињу као једну од Нереида. 
 Кћерка Ифиса, краља Аргоса, била је Капанејева жена.

Извори 

Нимфе
Океаниде
Нереиде
Жене у грчкој митологији